Huis Nassau-Saarbrücken (1442-1574)
 Huis Nassau-Saarbrücken (1574-1602)
 Huis Nassau-Saarbrücken (1629-1723)
 Huis Nassau-Saarbrücken (1735-1797)
Alle zijn zijtakken van de Walramse Linie van het Huis Nassau.